«Ста́рый роя́ль»:

 «Старый рояль» — песня Александра Слизунова и Константина Никольского на текст В. Солдатова 1976 года из репертуара группы «Цветы».
 «Старый рояль» — песня Марка Минкова на текст Дмитрия Иванова из художественного фильма «Мы из джаза» 1983 года в исполнении Игоря Скляра и Ольги Пирагс (пела за актрису Елену Цыплакову).